Липпо-центр () — гонконгский офисный комплекс, построенный в виде двух башен (48-этажная Lippo Tower и 44-этажная Peregrine Tower). Ранее был известен как Бонд-центр (). Здания расположены в районе Адмиралтейство. Высота Lippo Tower составляет 186 метров, Peregrine Tower — 172 м (общая площадь офисных помещений — около 80 тыс. м²). Башни были разработаны американским архитектором Полом Рудольфом, строительство было завершено в 1988 году и обошлось заказчику в 58 млн долл. США. Липпо-центр известен как «Деревья коал» или «Деревья панд», потому-что отдалённо напоминает этих животных, обнявших лапами стволы.

Липпо-центр изображён в компьютерной игре Burnout 3: Takedown, а также в нескольких художественных фильмах, действие которых происходит в Гонконге.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Skyscraperpage.com: Липпо-центр

Небоскрёбы Гонконга
Небоскрёбы высотой от 150 до 199 метров
Башни-близнецы
Небоскрёбы, построенные в 1988 году